Termin ON ima više značenja.
 Ontario, kanadska provincija
 Osteonektin, glikoprotein